Ражково — название населённых пунктов в России:

 Ражково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Ражково — деревня в Сандовском районе Тверской области.